Příjmení Daníček nosí více významných osobností:

 Jindřich Daníček (1887–1979) – český hudební skladatel
 Sylvie Daníčková (* 1935) – česká herečka, konferenciérka, redaktorka a překladatelka
 Vlastimil Daníček (* 1991) – český fotbalista, záložník